Gede ist

der Familienname von
  Hans-Jürgen Gede, deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Tadeusz Gede (1911–1982), polnischer Politiker und Diplomat 

die Bezeichnung folgender geografischer Objekte
 eine Ruinenstadt an der Ostküste von Kenia, siehe Gedi
 Gede (Äthiopien), eine Gemeinde in Äthiopien
 Gede (Indien), eine Gemeinde im Distrikt Nasia und Grenzübergangspunkt von Indien nach Bangladesch
 Gede (Vulkan), ein Vulkan auf Westjava